A Sirenia 2001-ben alakult norvég együttes
 A Sirenia a tengeritehenek rendjének tudományos neve